Karpfenstein bezeichnet

 Karpfenstein (Neustadt), Gemeindeteil der Stadt Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim, Bayern
 einen dreieckigen Knochen zwischen Kopf und Wirbelsäule des Karpfens; siehe Schlundzahn